Lo Canet (nom occità) (en francès Le Cannet) és un municipi francès, situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 2005 tenia 43.200 habitants.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Benidorm
  Agnibilekrou
  Vila do Conde
  Beauport
  Königstein im Taunus

Referències 

Municipis dels Alps Marítims